Bosanska Banovina, od 12. stoljeća do 1377. godine
Kraljevina Bosna, od 1377. do 1463. godine